A Poproč településnév jelentései:

Gömörhegyvég szlovákiai község szlovák neve a Rimaszombati járásban
Jászómindszent szlovákiai község szlovák neve a Kassa-környéki járásban